Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 2007 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Newport Centre, Ньюпорт, Уэльс, с 11 по 18 февраля 2007 года. Победителем турнира стал Нил Робертсон, обыгравший в финале Эндрю Хиггинсона со счётом 9:8. Этот финал стал одним из самых непредсказуемых за всю историю турнира: по ходу матча Робертсон лидировал 6:2, затем проигрывал 6:8, но победил в итоге 9:8.

Результаты

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
2007 год в снукере
2007 год в Уэльсе
Спортивные соревнования в Ньюпорте
Спорт в Великобритании в 2007 году
Февраль 2007 года